Линеа́л (сокращение «Линейная алгебра») — база знаний по линейной алгебре, созданная под руководством В. В. Воеводина.

Фактически является электронной энциклопедией линейной алгебры. За работы в области образования, в том числе и за создание «Линеала», В. В. Воеводин получил премию Правительства Российской Федерации в области образования (2003).

Возможности 

Коренное отличие «Линеала» от других баз знаний, электронных справочных систем и энциклопедий, использующих перекрёстные ссылки, заключено во встроенном инструменте анализа графов связей, которые являются направленными. Все основные факты и понятия линейной алгебры соединены между собой направленными дугами, несущими разное содержание. Образующийся при этом граф, в котором вершинами являются понятия и факты, является ориентированным ациклическим графом. Это же относится и к его подграфам, которые можно получить в «Линеале» разными способами по разным критериям.

Так, можно для любого выбранного подмножества фактов и понятий получить всех их «предшественников», то есть выяснить опору этого подмножества. Можно также получить все понятия, требующиеся для перехода от одного понятия (факта) к другому. При этом одно из графических представлений системы связей использует минимальную ЯПФ графа связей.

Благодаря этому Линеал может быть использован для тонкого изучения взаимосвязи понятий и фактов в области линейной алгебры, в том числе при проектировании специализированных учебных курсов разного уровня детализации.

Версии 

В настоящее время «Линеал» существует в двух версиях. Одна из них, сетевая, представлена в Интернете. Другая, автономная, с тем же функциональным наполнением, предназначена для использования на персональных компьютерах и в настоящее время находится на тестировании у ряда пользователей.

Для пользования Интернет-версией достаточно иметь браузер с поддержкой апплетов Java. При использовании автономной версии на компьютере с ОС Windows 9x/XP запускаются встроенные в неё бесплатный сервер баз данных и локальный Веб-сервер.

История 

Успех изданного в 1984 году специализированного справочника В. В. Воеводина и Ю. А. Кузнецова «Матрицы и вычисления», ставшего уже год спустя редкостью в магазинах, стал поводом работ по его переводу в электронный вид. Такие работы стали возможны после появления в СССР персональных компьютеров и начались в 1989 году в ОВМ АН СССР, когда Александр Юрьевич Соколов под руководством В. В. Воеводина создал систему «Навигатор» для управления базой знаний на ПК типа IBM PC, а первые 13 глав книги были введены в компьютер. Однако смерть А. Ю. Соколова, а также экономические проблемы РАН в начале 90-х гг. XX века не позволили закончить эти работы.

Позже, в 1999 году, ко времени, когда появились стандартные инструменты поддержки баз данных, в том числе свободно распространяемые, работы были продолжены. Проект был поддержан РФФИ, в общей сложности на 6 лет. В ходе проекта внутренняя структура связей базы несколько раз пересматривалась с позиций получения дополнительных возможностей.

Программирование и прочие технические стороны проекта реализуются в НИВЦ МГУ П. А. Брызгаловым и др.

Смежные проекты 

По образу и подобию «Линеала» в настоящее время разрабатывается энциклопедия в области параллельных вычислений — «Параллель».

Ссылки 
 Официальный сайт системы Линеал

Линейная алгебра